Лома дел Запоте има више значења:

 Лома дел Запоте (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома дел Запоте (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома дел Запоте (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лома дел Запоте (Сан Хуан дел Естадо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику